Ольга Пащенко (род. 1986) — российская клавесинистка, фортепианистка, органистка и пианистка, победительница многих крупных национальных и международных профессиональных конкурсов. С 2017 года — профессор Амстердамской и Гентской консерваторий.

Биография 
Пащенко родилась в Москве и начала играть на фортепиано в шесть лет. В семь она поступила в московскую школу им. Гнесиных, а в возрасте девяти уже дала свой первый концерт для фортепиано в Нью-Йорке. В 1993 года стала лауреатом Всероссийского детского конкурса юных пианистов. Окончив с отличием Гнесинку, она поступила в Московскую государственную консерваторию имени Чайковского, где училась у Алексея Любимова (фортепиано), Ольги Мартыновой (клавесин и фортепиано) и Алексея Шмитова (орган). В 2011 году она начала обучение у Ричарда Эгарра в Амстердамской консерватории по классу фортепиано и клавесина, и Ольга закончила учебу соответственно в 2013 и 2014 годах, получив два диплома с отличием. Она также постоянно поддерживает контакт со своим прежним педагогом Татьяной Зеликман.

Она выступала на самых престижных фестивалях и площадках по всей Европе, в том числе на фестивале Oude Muziek в Нидерландах, Beethoven-Haus Bonn в Германии, Фестивалe русской музыки «Волшебное озеро» в Швейцарии, Seiler и Leipziger Chopin-Tage в Германии, Фестивале Санкт-Галлена в Австрии, Международном фестивале пианистов в Санкт-Петербурге и концертной серии современной музыки «Сказочные странствия» в Москве, Soli Deo Gloria в Италии и других.

Её игра была описана прессой как «не только технически совершенная, но и музыкально высочайшего качества», «образная и волнующая», а сама Пащенко оценивается как «яркая индивидуальность и чистокровная пианистка», «один из самых ярких и интересных исполнителей на клавесине и хаммерклавире». Её дебютный CD Transitions с музыкой Дусека, Бетховена и Мендельсона был выпущен в 2013 году бельгийским издателем Outhere на лейбле Fuga Libera, который был выбран в качестве записи месяца на MusicWeb и получил ffff (самый высокий показатель) от французского журнала Télérama. Совместно с Джедом Венцем участвует в кинематографическом проекте, где они исполняют новые аранжировки романтической музыки к немым фильмам 20-х годов.

Выступала в Большом, Малом и Рахманиновском залах Московской консерватории, Московском международном Доме музыки, в музеях Глинки, Скрябина, Рериха, Толстого, Шаляпина, а также в различных городах России, Белоруссии, США, Италии, Австрии, Бельгии, Франции, Германии. Принимала участие в мастер-классах академического и аутентичного направлений в России и за рубежом.

Награды 
 Лауреат III Международного юношеского конкурса пианистов и скрипачей им. Гнесиных (2003)
 Лауреат III Фестиваля камерно-инструментального исполнительства «Дни Бетховена в Москве» (2003)
 Лауреат Фестиваля романтической музыки молодых пианистов Москвы (2005)
 Победитель Международного конкурса пианистов в Каринтии (Австрия, 2006)
 Лауреат I Московского конкурса-фестиваля молодых деятелей искусства им. Бидлоо (Москва, 2007) — II премия
 Лауреат Межвузовского конкурса клавесинистов в Санкт-Петербурге (2008) — I премия
 Лауреат II Конкурса-фестиваля молодых органистов Soli Deo Gloria в Москве (2008)
 Лауреат X Международного фестиваля-конкурса органной музыки «Гатчина — Санкт-Петербург» (2009) — II премия
 Лауреат I Международного конкурса клавесинистов имени Волконского (2010) — II премия и специальный приз «За лучшее исполнение русского произведения»
 Лауреат Фестиваля средневековой музыки в Брюгге в номинации «молоточковое фортепиано» (2010) — II премия
 Первая премия и специальный приз Общества Шопена на Международном конкурсе пианистов им. Ганса фон Бюлова в Майнингене (2012)
 Второй приз и приз зрительских симпатий Фестиваля средневековой музыки в Брюгге по клавесину (2012)
 Первая премия и премия жюри Международного конкурса фортепиано Premio Ferrari в Роверето (Италия, 2012)
 Первый приз конкурса «Кольцо Баха» в Мадриде (2013)
 Второй приз и приз зрительских симпатий Международного конкурса Баха в Лейпциге (2014)

Примечания

Ссылки 
 
 Ольга Пащенко на сайте Санкт-Петербургской филармонии
 Ольга Пащенко на сайте Мариинского театра

Клавесинисты России
Пианисты России
Выпускники Амстердамской консерватории
Выпускники Московской консерватории
Преподаватели Амстердамской консерватории
Преподаватели Гентской консерватории